Trinity College è il nome di diversi istituti scolastici:

Canada
Trinity College di Toronto

Irlanda
Trinity College di Dublino
Trinity College (football americano), squadra di football americano del Trinity College di Dublino

Regno Unito
Trinity College di Cambridge
Trinity College di Oxford

Stati Uniti d'America
Trinity College di Hartford nel Connecticut
Trinity Washington University di Washington, conosciuto fino al 2004 come Trinity College